Cranach může být:

rodové jméno významné rodiny německých malířů a grafiků 16. a 17. století. Zakladatel rodu Lucas Cranach starší, který je z Cranachů nejznámější, si je zvolil podle svého rodiště, Kronachu u Bambergu. Od roku 1504 žila rodina ve Wittenbergu.

 Lucas Cranach starší (1472–1553), jeho synové
 Hans Cranach (1512–1537) a
 Lucas Cranach mladší (1515–1586), jeho syn
 Augustin Cranach (1554–1595) a jeho syn
 Lucas Cranach III. (1586–1645)

a dalších osob:

 Adolf Lucas von Cranach (1823–1896) – pruský politik
 Eberhard von Cranach-Sichart (1886–1967) – německý germanista
 Elimar von Cranach (1871–1950) – německý generálmajor
 Hans Lukas von Cranach (1855–1929) – německý důstojník a velitel hradu Wartburg
 Julius von Cranach (1793–1860) – pruský generál
 Ludwig von Cranach (1818–1894) – pruský generál dělostřelectva
 Mario von Cranach (* 1931) – německý psycholog a vysokoškolský pedagog
 Michael von Cranach (* 1941) – německý psychiatr a spisovatel
 Rudolph von Cranach (1823–1879) – německý politik (MdR)
 W. Lucas von Cranach (kolem r. 1910) – profesor mineralogie